Anne Bancroft – aktorka amerykańska, laureatka Oscara i Złotego Globu
 Cameron Bancroft – kanadyjski aktor
 George Bancroft – amerykański historyk i dyplomata

Miejscowości w USA:
 Bancroft – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Caribou
 Bancroft – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Bancroft – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Bancroft – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Bancroft – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Bancroft – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Bancroft – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Bancroft – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Putnam
 Bancroft – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w USA:
 Bancroft (ang. Bancroft Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Bancroft (ang. Bancroft Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Bancroft (ang. Bancroft Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming

Miejscowości w Kanadzie:
 Bancroft w Ontario